Green Valley – census-designated place della Contea di Solano, California 
 Green Valley – census-designated place della Contea di Los Angeles, California